Трка на 100 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је у 15 и 16. августа на Олимпијском стадиону.

Учествовала су 92 такмичара из 70 земаља. У квалификацијама које су одржане 15. августа такмичари су били подељени у 12 група од тога 8 са осам и 4 са седам такмичара. У четвртфинале су се пласирала по тројица првопласираних из сваке групе (Q) и четири такмичара према постигнутом времену (q).

Два главна претендента за освајање титуле светског првака били су актуелни светски првак Тајсон Геј и Јусејн Болт, олимпијски победник и актуелни светски рекордер. Геј је ове сезоне постигао најбољи резултат од 9,77 (амерички рекорд), док је Болтов најбољи резултат у сезони био 9,79 секунди. Четири друга такмичара имали су времена испод 10 секунди у последњих неколико месеци пре Светског првенства 2009.: бивши светски рекордер Асафа Пауел, олимпијски финалиста Чуранди Мартина те Данијел Бејли и Мајк Роџерс.

Првог дана у квалификацијама отпао је велики број врхунских атлетичара као Дерек Аткинс (Бахами) другопласирани са последњег Светског првенства 2007. који није прошао први круг.. Чуранди Мартина, Самјуел Френсис, Олусоџи Фасуба, Симион Вилијамсон и освајач златне медаље из 2003. Ким Колинс су сви отпали у четвртфиналу. Двоструки погрешан старт избацио је из такмичења и европског јуниорског рекордера из Новог Сада 2009. Кристофа Леметра. Најбржи у четвртфиналу били су Геј, Пауел и Роџерс, док је Болт завршио са петим резултатом јер је у својој групи био други иза Данијела Бејлија.

Земље учеснице 
Учествовала су 92 атлетичара из 70 земаља.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2009. 
14. август 2009.

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих атлетичара 2009. године пре почетка светског првенства (15. августа 2009) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Квалификационе норме

Нови рекорди после завршеног Светског првенства 2009. 
16. август 2009.

Сатница

Резултати

Квалификације 
У четвртфинале иду три првопласирана из сваке групе (КВ) и четири такмичара са најбољим временом (кв).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Пласман !! Група !!  Такмичар !! Земља!! Време !! Белешка
|- style="background:#cfc;"
|   || 11 || align = left| Тајсон Геј || align = left|  САД || 10,16  || КВ 
|- style="background:#cfc;"
|   || 4 || align = left| Двејн Чејмберс || align = left|  Уједињено Краљевство || 10,18 || КВ
|- style="background:#cfc;"
|   || 9 || align = left| Јусејн Болт || align = left|  Јамајка || 10,20 || КВ
|- style="background:#cfc;"
|   || 8 || align = left| Самјуел Френсис || align = left|  Катар || 10,21 || КВ 
|- style="background:#cfc;"
|   || 6 || align = left| Кристоф Леметр || align = left|  Француска || 10,23 || КВ
|- style="background:#cfc;"
|  || 8 || align = left| Емануел Каландер || align = left|  Тринидад и Тобаго || 10,24 || КВ
|- style="background:#cfc;"
|   || 12 || align = left| Мајк Роџерс || align = left|  САД || 10,25   || КВ
|- style="background:#cfc;"
|   || 5 || align = left| Данијел Бејли || align = left|  Антигва и Барбуда || 10,26 || КВ
|- style="background:#cfc;"
|    || 2 || align = left| Дарвис Патон || align = left|  САД || 10,26  || КВ 
|- style="background:#cfc;"
|    || 8 || align = left| Чуранди Мартина || align = left|  Холандски Антили || 10,26 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 11  || 8 || align = left| Данијел Груесо || align = left|  Колумбија || 10,27 || кв
|- style="background:#cfc;"
| 12  || 3 || align = left| Мартјал Мбанђок || align = left|  Француска || 10,28 || КВ 
|- style="background:#cfc;"
| 12  || 11 || align = left| Ким Колинс || align = left|  Сент Китс и Невис || 10,28 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 12 || 12 || align = left| Наоки Цукахара || align = left|  Јапан || 10,28 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 12 || 8 || align = left| Роландо Паласиос || align = left|  Хондурас || 10,28   || кв, 
|- style="background:#cfc;"
| 16 || 1 || align = left| Мајкл Фрејтер || align = left|  Јамајка || 10,30 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 16  || 7 || align = left| Ендру Хајндс || align = left|  Барбадос || 10,30 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 16  || 9 || align = left| Џералд Фири || align = left|  Замбија || 10,30 || КВ 
|- style="background:#cfc;"
| 16  || 9 || align = left| Егверо Ого-Огене || align = left|  Нигерија || 10,30 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 20 || 4 || align = left| Олусоџи А. Фасуба || align = left|  Нигерија || 10,31 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 21 || 4 || align = left| Монзавос Едвардс || align = left|  САД || 10,32   || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 22 || 7 || align = left| Симион Вилијамсон || align = left|  Уједињено Краљевство || 10,34 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 23  || 2 || align = left| Емануеле Ди Грегорио || align = left|  Италија || 10,35 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 23  || 5 || align = left| Џејсума Саиди Ндуре || align = left|  Норвешка || 10,35 || КВ 
|- style="background:#cfc;"
| 23  || 12 || align = left| Адам Харис || align = left|  Гвајана || 10,35 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 23 || 7 || align = left| Ролан Пињон || align = left|  Француска || 10,35 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 23 || 7 || align = left| Мартин Келер || align = left|  Немачка  || 10,35   || кв, 
|- style="background:#cfc;"
| 28 || 10 || align = left| Ричард Томпсон || align = left|  Тринидад и Тобаго || 10,36 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 28  || 11 || align = left| Фабио Черути || align = left|  Италија || 10,36 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 30  || 5 || align = left| Адријан Грифит || align = left|  Бахаме || 10,37 || КВ 
|- style="background:#cfc;"
| 31  || 3 || align = left| Обина Мету || align = left|  Нигерија || 10,38 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 31  || 2 || align = left| Масаши Еригучи || align = left|  Јапан || 10,38 || КВ 
|- style="background:#cfc;"
| 31 || 3 || align = left| Асафа Пауел || align = left|  Јамајка || 10,38 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 34 || 6 || align = left| Марк Бернс || align = left|  Тринидад и Тобаго || 10,39 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 34 || 7 || align = left| Анхел Давид Родригез || align = left|  Шпанија || 10,39   || кв, 
|-  
| 36 || 3 || align = left| Азиз Уади || align = left|  Мароко || 10,40 ||
|- style="background:#cfc;"
| 37  || 1 || align = left| Арналдо Абрантес || align = left|  Португалија || 10,41 || КВ
|-  
| 37  || 2 || align = left| Баракат Ал-Харти || align = left|  Оман || 10,41 ||
|-  
| 37  || 4 || align = left| Бен Јусеф Мејте || align = left|  Обала Слоноваче || 10,41 ||
|- style="background:#cfc;"
| 40  || 10 || align = left| Тајрон Едгар || align = left|  Уједињено Краљевство || 10,42 || КВ
|-  
| 40  || 9 || align = left| Брајан Бернет || align = left |  Канада || 10,42 ||
|- 
| 40 || 5 || align = left| Тобијас Унгер || align = left|  Немачка || 10,42 ||
|-  
| 43 ||  3 || align = left| Дерек Аткинс || align = left|  Бахаме ||   10,44  ||
|- style="background:#cfc;"
| 44 || 6 || align = left| Даријуш Кућ || align = left|  Пољска || 10,46   || КВ
|-  
| 44 || 5 || align = left| Адријан Дурант || align = left|  Америчка Девичанска Острва || 10,46 ||
|- style="background:#cfc;"
| 46  || 1 || align = left| Шинтаро Кимура || align = left|  Јапан || 10,47 || КВ
|-  
| 46  || 12 || align = left| Рамон Гитенс || align = left|  Барбадос || 10,47 ||
|-  
| 48  || 1 || align = left| Симоне Колио || align = left|  Италија || 10,49 ||
|-  
| 49  || 2 || align = left| Штефан Шваб || align = left|  Немачка || 10,50 ||
|-  
| 50  || 12 || align = left| Cédric Nabe || align = left|  Швајцарска || 10,51 ||
|- 
| 51 || 1 || align = left| Матиц Осовникар || align = left|  Словенија || 10,52  ||
|-  
| 52 ||  4 || align = left| Shehan Abeypitiyage || align = left|  Шри Ланка ||   10,53  ||
|- style="background:#cfc;"
| 53 ||  10 || align = left| Симон Макагве || align = left|  Јужноафричка Република ||  10,54  || КВ 
|-  
| 53 || 7 || align = left| Базилио де Мораеш || align = left|  Бразил || 10,54   ||
|-  
| 55 || 9 || align = left| Жозе Карлос Мореира || align = left|  Бразил || 10,55 ||
|- 
| 55  || 1 || align = left| Béranger Aymard Bosse || align = left|  Централноафричка Република || 10,55 ||
|-  
| 57  || 10 || align = left| Азиз Закари || align = left|  Гана || 10,57  ||
|-  
| 58  || 6 || align = left| Рајан Мозли || align = left|  Аустрија || 10,58 ||
|-  
| 59  || 11 || align = left| Кемар Хајмен || align = left|  Кајманска Острва || 10,59  ||
|-  
| 60  || 4 || align = left| Вилфред Бингангоје || align = left|  Габон  || 10,62 ||
|- 
| 61 || 2 || align = left| Ликат Али || align = left|  Пакистан || 10,64   ||
|-  
| 62 ||  6 || align = left| Френклин Назарено  || align = left|  Еквадор ||  10,71  ||
|-    
| 63 ||  11 || align = left| Карлос Хорхе || align = left|  Доминиканска Република ||   10,73  ||
|-  
| 64 || 10 || align = left| Idrissa Sanou || align = left|  Буркина Фасо || 10,74   ||
|-  
| 65 || 8 || align = left| Fernando Lumain || align = left|  Индонезија || 10,76 ||
|- 
| 66  || 6 || align = left| Чи Хо Цуи || align = left|  Хонг Конг || 10,77  ||
|-  
| 67  || 10 || align = left| Мађу Јусуф || align = left|  Комори || 10,89  ||    |-  
| 68  || 12 || align = left| Danny D'Souza || align = left|  Сејшели || 10,92  ||
|-  
| 69  || 1 || align = left| Jack Iroga || align = left|  Соломонова Острва || 10,98   ||  
|-  
| 70  || 8 || align = left| Хусеин Халим || align = left|  Малдиви || 11,00 ||[[Атлетски рекорди Малдива на отвореном за мушкарце|НР]]
|- 
| 71 || 8 || align = left| Сувајбу Сане || align = left|  Гамбија || 11,02   ||   |-  
| 72 ||  10 || align = left| Десислав Гунев || align = left|  Бугарска ||  11,07  ||
|-    
| 73 ||  4 || align = left| Мохамед Фејсал || align = left|  Брунеј || 11,12   ||  
|-  
| 74 || 2 || align = left| Умар Бела Ба || align = left|  Гвинеја || 11,20   ||  |-  
| 75 || 3 || align = left| Ивано Бучи || align = left|  Сан Марино || 11,24  ||
|- 
| 75  || 5 || align = left| Jurgen Themen || align = left|  Суринам ||   11,24   ||
|-  
| 77  || 7 || align = left| Денвил Руан || align = left|  Ангвила || 11,31   ||    
|-  
| 78  || 9 || align = left| Aisea Tohi || align = left|  Тонга || 11,42  ||
|-  
| 78  || 6 || align = left| Мохамед Масудул Карим || align = left|  Бангладеш || 11,42 ||  |-  
| 80  || 11 || align = left| Арон Викторијан || align = left| Америчка Самоа || 11,47  || 
|- 
| 81 || 11 || align = left| Tiraa Arere || align = left|  Кукова острва || 11,55  ||
|-  
| 82 || 9 || align = left| Okilani Tinilau || align = left|  Тувалу ||  11,57  ||  |-    
| 83 || 3 || align = left| Леон Менглој || align = left|  Палау || 11,60  || 
|-  
| 84 || 7 || align = left| Soulisack Silisavadymao || align = left|  Лаос ||  11,66  ||  |-  
| 85 || 10 || align = left| Nooa Takooa || align = left|  Кирибати || 11,74 ||  
|- 
| 86  || 6 || align = left| Quaski Itaia || align = left|  Науру || 11,76  ||   |-  
| 87  || 5 || align = left| Yondan Namelo || align = left|  Микронезија || 11,78 || 
|-  
| 88.  || 4 || align = left| Масуд Азизи || align = left|  Авганистан || 11,79  ||  |-  
| 89.  || 12 || align = left| Филип Познански || align = left|  Маршалска Острва || 11,97 || 
|-  
| 90.  || 12 || align = left| Клејтон Кенти || align = left|  Северна Маријанска острва || 12,29 || |- 
|  || 1 || align = left| Доминик Керол || align = left|  Гибралтар ||  ||
|-  
|  || 2 || align = left| Delivert Arsene Kimbembe || align = left|  Република Конго ||   ||
|}

 Четвртфинале 
За полуфинале се квалификују по тројица најбољих из сваке групе (КВ) и један најбољи према резултату(кв''').

Полуфинале 
Четворица првопласираних из обе групе квалификовала су се у финале.

Финале

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном